Ла Папалота има више значења:

 Ла Папалота, Виљалобос (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Папалота (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Папалота (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику